Sunnfjord (gemeente), een gemeente in de Noorse provincie Vestland
Sunnfjord (regio), een van de drie traditionele regio's van Sogn og Fjordane (opgegaan in Vestland)
Sunnfjord of Førdefjord, een fjord in het westen van Noorwegen